Гунсунь (; ) — китайская фамилия. Корейский — 공손.

Гунсунь — фамилия Хуан Ди .

Известные Гунсунь 
 Гунсунь Лун (кит.公孫龍), Гунсунь Лун-цзы, Цзы-бин — древнекитайский философ. Один из наиболее известных (наряду с Дэн Си и Хуэй Ши) представителей школы имен (мин цзя). Жил в IV—III вв. до н. э. Родился в царстве Чжао. Прославился как искусный спорщик. Широкую известность получил приписываемым ему рассуждением о том, что «белая лошадь не лошадь»
 Шан Ян (Прави́тель о́бласти Шан, собственное имя — Гунсунь Ян, 390 до н. э. — 338 до н. э.) — выдающийся китайский мыслитель, один из основоположников легизма — философско-политического учения, противного учениям даосизма и конфуцианства.
 Гунсунь Цзань (умер в 199 году) — военачальник поздней династии Хань в Китае.
 Гунсунь Чоу (公孙丑) — один из учеников древнекитайского философа Мэн-цзы, уроженец владения Ци. Считается одним из авторов трактата «Мэнцзы», в котором вторая глава названа его именем. Японский философ Ито Дзинсай (1627—1705) полагал, что вторая глава написана непосредственно самим Гун-Сунь Чоу.

См. также 
 Сто фамилий
 Сунь (фамилия)